Анатолий Сергеевич Меньщиков (род. 1950) — актёр театра, радио и телевидения, мастер художественного слова, биограф-историк. Награждён дипломом Российского фонда культуры. Лауреат Всесоюзных и Всероссийских конкурсов артистов-чтецов (1975—1985). Заслуженный артист Российской Федерации (2007).

Биография 
Отец — Сергей Иванович Меньщиков (1906—1961), электрослесарь; мать — Мария Александровна Меньщикова (урождённая Антипова) (1910—1990), домохозяйка.

Ученик Анатолия Борисова в (театральном училище имени Щукина, 1973—77), артист Театра им. Вахтангова (с 1975).

Дебют Меньщикова на профессиональной сцене состоялся в 1968 году, когда он, будучи машинистом сцены московского Театра на Таганке (1967—70, 1972—73), сыграл роль Лорана в спектакле «Тартюф» по пьесе Мольера (режиссёр Ю. П. Любимов).

В 1970 году взял ставшую позже знаменитой анкету у Владимира Высоцкого. На её вопросы также ответили Валерий Золотухин, Вениамин Смехов, Леонид Филатов, Борис Хмельницкий и другие актёры Театра на Таганке.

Настоящее признание слушателей принесли Меньщикову воскресные поэтические концерты по заявкам на радиостанции «Говорит Москва» (1999—2006). Лауреат премии «Театрал» (2005).

Творчество

Роли в театре 

 «Гибель эскадры» А. Е. Корнейчука — «Зоркий»
 «Дела давно минувших дней» — Господин П.
 «Степан Разин» — Алексеев
 «Мистерия-Буфф» — 2-ой черт
 «Правда памяти» — Дороховский
 «Роза и Крест» — Менестрель-жонглер
 «Анна Каренина» — Татарин
 «И дольше века длится день» Ч. Айтматова — Зять Казангана
 «Мария Тюдор» Виктора Гюго — Лорд Монтегью
 «Енисейские встречи» — Шумский
 «Кабинетная история» — Друг детства
 «Зойкина квартира» — Точильщик
 «Государь ты наш, батюшка…» — Иван малый
 «Принцесса Турандот» — Мудрец, позже Панталоне, секретарь Алтоума
 «Ричард III» Шекспира, режиссёр Михаил Ульянов, постановка и декорации Р. Капланян — Хастингс
 «Фронт» А. Корнейчука — Шаяметов
  — «Без вины виноватые» А. Н. Островского, постановка Петра Фоменко — Иван, слуга в гостинице
  — «Опера нищих» по «Трёхгрошовой опере» Б. Брехта и К. Вайля, постановка Гарри Черняховского — Нищий
  — «Али-Баба и сорок разбойников» В. Шалевича, М. Воронцова, постановка В. А. Шалевича, Александра Горбаня — Мустафа
 1996 — «Пиковая дама» А. С. Пушкина. Режиссёр Петр Фоменко — Кучер и 3-й гость «Левша» — Силуян «Земля обетованная» — Клемент 1999 — «Чудо святого Антония» Метерлинка — Рабюто  — «Дядюшкин сон» Ф. М. Достоевского, авторы инсценировки Владимир Иванов, Павел Любимцев. Режиссёр: Владимир Иванов — Пахомыч, старинный камердинер и любимец князя  — «Царская охота» Л. Зорина, постановка Владимира Иванова — Фёдор Костылев, матрос  — «Ревизор» Н. В. Гоголя, постановка Римаса Туминаса — Прохоров  — «Лир» Шекспира, режиссёр Владимир Мирзоев — Куран, придворный 2003 — «Фредерик, или Бульвар преступлений» Э. Шмитт, режиссёр Николай Пинигин — Пипле, привратник  — «Калигула» А. Камю, постановка Павла Сафонова — Мерейя
 2004 — «Мадемуазель Нитуш» Эрве, постановка Владимира Иванова — Лорио
 2005 — «Чулимск, прошлым летом» (по пьесе А. В. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске»), постановка Дмитрия Петруня — Еремеев
 2007 — «Правдивейшая легенда одного квартала» по Дж. Стейнбеку, постановка Владимира Иванова — отец Рамон

Роли в кино 

 1974—1977 — Хождение по мукам
  — От зари до зари — Игорь Малофеев, попутчик Рожнова в поезде
  — Ну, публика! (телеспектакль) — внук-студент
  — Сибириада — нефтяник
  — О бедном гусаре замолвите слово — гусар с трубкой
  — Тропинины — шофёр военкома
  — Молодые люди — Виктор Хотунцев
  — Портрет (телеспектакль) — «Мундир»
  — И возвращается ветер… — Лёвушка
  — Детство Никиты — Пахом
  — Дядюшкин сон (телеспектакль) — Пахомыч
  — Морская душа — Иван Македонович
 2007—2009 — Огонь любви — Константин Васильевич, директор завода
  — Глухарь (Хамелеон, 38-я серия) — Николай Александрович
 2009 — Победитель — тренер по конной выездке
  — Точка кипения — директор пансионата

Награды 
 Орден Дружбы (10 сентября 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Заслуженный артист Российской Федерации (28 декабря 2007 года) — за заслуги в области искусства.

Примечания

Ссылки 

 Анатолий Меньщиков. Сайт театра им. Евг. Вахтангова

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр на Таганке
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова